Потито Стараче (; род. 14 июля 1981 года в Беневенто, Италия) — итальянский профессиональный теннисист; полуфиналист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2012); победитель 6 турниров ATP в парном разряде.

В 2015 году был пожизненно дисквалифицирован за ставки вместе с Даниэле Браччали. Потито завершил карьеру, а Браччали вернулся через несколько лет.

Общая информация 
Потито — старший из трёх сыновей Росы и Анджелантонио Стараче; его братьев зовут Франческа и Джанлука.

Итальянец в теннисе с восьми лет. Любимые покрытия — грунт и хард.

 Дисквалификация за игру на тотализаторе и пожизненная дисквалификация за договорные матчи 
В 2007 году Потито и другого итальянского теннисиста Даниэле Браччали дисквалифицировали за ставки на тотализаторе, подразумевая его участие в организации договорных матчей. Стараче был дисквалифицирован на шесть недель и оштрафован на 30 000 долларов США.

В 2015 год Потито Стараче признан виновным в организации договорных матчей. Итальянская федерация тенниса приняла решение наказать теннисиста  пожизненной дисквалификацией. Однако позже Апелляционный суд федерации решил полностью оправдать Стараче, а дисквалификацию Браччали сократить до года.

В 2018 году оба снова были дисквалифицированы за договорные матчи — Браччиале, в 2018 году выигравший турнир в Гштааде в паре с Маттео Берреттини, дисквалифицирован пожизненно и оштрафован на $ 250.000. Стараче, не выходивший на корт с 2015 года, отстранен от тенниса на 10 лет и оштрафован на $ 100.000.

Спортивная карьера 

Профессиональная карьера началась в 2001 году. В 2004 дебютирует в основной сетке на турнире Большого шлема на Открытом чемпионате Франции, где доходит до третьего раунда (в упорном матче в пяти сетах уступив Марату Сафину). В 2007 году выходит в финал на турнирах ATP в Валенсии и Кицбюэле. В парном разряде он сумел победить на турнирах в Кицбюэле и Акапулько. В этом году 15 октября Стараче поднимается на самое высокое в карьере 27 место в рейтинге ATP (на 2010 год). В 2008 году в паре с украинцем Сергеем Стаховским побеждает на Кубке Кремля. В августе 2010 года добирается до финала в Умаге.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (4)

Поражения (4)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (28)

Победы (12)

Поражения (16)

Финалы турниров ATP в парном разряде (9)

Победы (6)

Поражения (3)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (25)

Победы (14)

Поражения (11)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Италии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года